Селис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Селис, Альфонсо (род. 1996) — мексиканский автогонщик.
 Селис, Гильермо (род. 1993) — колумбийский футболист, полузащитник клуба «Атлетико Хуниор» и сборной Колумбии.